August Ferdinand av Preussen, född 23 maj 1730 på Berlins stadsslott, död 2 maj 1813 i Berlin, var prins av Preussen som yngste son till kung Fredrik Vilhelm I av Preussen och Sofia Dorotea av Hannover. Han var yngre bror till Fredrik II av Preussen och drottning Lovisa Ulrika av Sverige.

Biografi 
Ferdinand var yngste son till "soldatkungen" Fredrik Vilhelm I (1688–1740) i äktenskapet med Sofia Dorotea (1687–1757), dotter till kung Georg I av Storbritannien. Ferdinand blev redan vid fem års ålder ceremoniell medlem av det preussiska infanteriregementet Kronprinz. Hans bror kung Fredrik II utnämnde honom 1740 till överste för det då nybildade preussiska 34:e infanteriregementet. 1756 befordrades han till generalmajor och följde sin bror i oktoberfälttågen i Sachsen och Böhmen. 1757 deltog han i fälttåget i Böhmen och Schlesien, där han kämpade i slagen vid Breslau och Leuthen. På grund av sviktande hälsa tog han avsked från armén 1758 med infanterigenerals rang.

Ferdinand utnämndes 1763 av Fredrik II till herremästare av Johanniterorden i balliet Brandenburg, en rang som han behöll fram till ordensprovinsens upplösning 1811. 1812 blev han istället herrmästare i ordens efterföljare, den kungliga preussiska johanniterorden.

Minnesmärken och eftermäle 
Ferdinand fick 1871 ge namn åt Ferdinand von Preussen-stiftelsen. Han är också känd för eftervärlden som byggherre till Schloss Bellevue i Tiergarten i Berlin. Slottet är idag Tysklands förbundspresidents officiella ämbetssäte.

Familj 
Han gifte sig 1755 med sin systerdotter, markgrevinnan Elisabeth Louise av Brandenburg-Schwedt (1738-1820), dotter till markgreve Fredrik Vilhelm av Brandenburg-Schwedt och Sofia Dorothea av Preussen.

Barn

 Fredrika Elisabeth Dorotea (1761-1773)
 Fredrik Henrik Emil (1769-1773)
 Louise av Preussen (1770-1836), gift med prins Antoni Radziwiłł
 Fredrik Christian Henrik (1771-1790)
 Fredrik Ludvig av Preussen (1772-1806) 
 Fredrik Paul Henrik (f. och d. 1776)
 August av Preussen (1779-1843)

Anfäder

Källor 

Preussens prinsar
Födda 1730
Avlidna 1813
Män
Storkorset av Hederslegionen
Mottagare av Preussiska Svarta örns orden
Riddare
Preussiska generaler
Personer från Berlin
Militärer under 1700-talet